Alvalade (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Alvalade (Santiago do Cacém), een plaats in de Portugese gemeente Santiago do Cacém
 Alvalade (metrostation),  een metrostation aan de Groene lijn van de Metro van Lissabon
 Estádio José Alvalade, het thuisstadion van Sporting Portugal in Lissabon